AeroItalia è una compagnia aerea italiana che opera voli di linea e charter. Le basi principali sono Firenze, Bergamo, Forlì e Olbia da cui opera voli nazionali ed internazionali.

Storia 
La compagnia aerea è stata lanciata nel 2022 da un ex consulente del ministero delle Infrastrutture e dei trasporti italiano, Francesco Gaetano Intrieri, amministratore delegato di AeroItalia. È sostenuta economicamente da Germán Efromovich, presidente di AeroItalia, e da un banchiere francese di nome Marc Bourgade, che ricopre il ruolo di presidente non esecutivo.

Nata come compagnia charter operante con una flotta di Boeing 737-800 di proprietà, il 9 luglio 2022 ha iniziato ad operare voli di linea dalla sua base di Forlì verso destinazioni nazionali in seguito completate da rotte internazionali.

Il 13 ottobre 2022 è stata presentata la nuova base nell'aeroporto di Bergamo-Orio al Serio insieme ad una partnership con l'Atalanta Calcio per gli spostamenti in trasferta della squadra di calcio.

Il 26 ottobre 2022 è stata presentata una nuova base operativa all'aeroporto di Trapani-Birgi da dove, a partire dalla stagione invernale seguente verranno aperte numerose rotte nazionali, come ad esempio Catania e Firenze.

Il 15 dicembre 2022 con la presentazione del programma estivo si è delineata la linea di espansione della compagnia che concentrerà le sue attività sulle basi di Bergamo e Firenze (inaugurata poco tempo prima) aprendo da queste numerose nuove rotte.

Destinazioni 
Le destinazioni estive saranno 13 dall'aeroporto di Bergamo Orio al serio e 2 dall'aeroporto di Firenze e spaziano da città nel sud Italia, così come città in Grecia, Romania oltre a Tirana e Tel Aviv.
Ad esse si aggiungeranno i collegamenti da e per l'aeroporto di Olbia Costa Smeralda in virtù dell'aggiudicazione del bando della Regione Autonoma della Sardegna per la continuità territoriale con Milano Linate e da e per l'Aeroporto di Alghero-Fertilia con Roma Fiumicino.

Flotta

Flotta attuale 

A febbraio 2023 la flotta di Aeroitalia è così composta:

Controversie 
Dall’inizio dell’attività in linea Aeroitalia si è distinta da annunci di apertura di nuove rotte seguite poi da cancellazioni. Alcuni passeggeri hanno lamentato di non essere stati avvisati prima del volo e di essersi trovati agli aeroporti pronti per la partenza di voli inesistenti, senza personale a terra per assistenza, ma soprattutto senza un call center da contattare non disponendo la compagnia di una numero di telefono per i passeggeri.

A gennaio 2023 Aeroitalia si aggiudica il bando di continuità territoriale per la regione Sardegna, non curandosi di avere gli aeromobili già impegnati su rotte precedentemente programmate. Vista l’ovvia impossibilità di soddisfare entrambe le richieste dettata da disorganizzazione industriale, sono stati effettuati ulteriori tagli di rotte già precedentemente programmate, e quindi ulteriori cancellazioni, confermando la scarsa considerazione dei clienti che le avevano dato fiducia con l’acquisto di un biglietto. A seguito delle suddette cancellazioni, Ryanair lanca una campagna commerciale con “rescue fare” per le rotte cancellate. L’amministratore delegato di Aeroitalia, Gaetano Intrieri, risponde pubblicamente riferendosi direttamente a Michael O'Leary, amministratore delegato di Ryanair, con forti critiche ai modi della grande compagnia aerea con una “megaflotta” (Ryanair) che si prende gioco di una più piccola. 

Gaetano Intrieri in un’intervista ha elogiato le buone capacità della compagnia nel controllo dei costi che l'ha portata ad avere un raro e lodevole bilancio in attivo al primo anno di esercizio. Tuttavia altre cancellazioni si sono verificate proprio a causa di errori o sottovalutazioni dei costi, come per il caso delle rotte verso Londra Heathrow.

Cancellazioni, mancati rimborsi e impossibilità di mettersi in contatto telefonicamente con l’aerolinea, hanno ridotto la fiducia da parte dei clienti, scettici nell’acquisto di un biglietto senza il timore che esso venga cancellato e senza call center per assistenza. Dimostrano ciò i commenti e richieste di assistenza sul profilo Facebook dell'aerolinea, la maggior parte delle quali resta senza risposta.

A marzo 2023, dopo 8 mesi dall’inizio delle attività di linea, Aeroitalia ancora non dispone di un call center telefonico per assistenza ai passeggeri in tempo reale, se non per le rotte sole di continuità territoriale.

Note

Voci correlate 
 Compagnie aeree italiane

Altri progetti

Collegamenti esterni 
 Sito Ufficiale

Compagnie aeree italiane